Жежеленко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Жежеленко, Игорь Владимирович (1930—2022) — украинский учёный.
 Жежеленко, Леонид Михайлович (1903—1970) — драматург и сценарист.

См. также 
 Жижиленко